Список вулиць міста Нова Одеса Миколаївської області України.

Примітки 

Нова Одеса
Вулиці за містом України